Papa Niccolò III (1216-1280), nato Giovanni Gaetano Orsini – cardinale italiano, poi pontefice
Gian Gaetano Orsini (1285-1335) – cardinale italiano, nipote del papa Niccolò III
Gaetano Orsini (1667-1750) – compositore italiano